Norrsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norrsjötjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun, 
Norrsjötjärnen (Sollefteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn